Eat Salad est la première enseigne française spécialisée dans la restauration rapide de salades et plats chauds sur mesure. En 2022, la chaîne compte 61 restaurants en France.

Histoire

Origine 
L'idée du projet Eat Salad démarre dans les rues de Manhattan.

Travaillant alors à New-York, Antoine Barat découvre une longue file d'attente à l'angle d'une rue. En se rapprochant de l'enseigne, Antoine se rend compte qu'il s'agit en fait d'un salad bar. Un concept qui semble rassembler toutes les générations autour du produit frais.

Antoine Barat propose donc à son frère, Joseph Barat, de créer le même concept en France. En 2012, la marque Eat Salad est déposée.

Historique 
C'est en 2013, à Bordeaux, dans le quartier d'affaires de Mériadeck, que le premier restaurant Eat Salad ouvre. L'année suivante, les deux frères Barat ouvrent un deuxième restaurant dans la ville de Mérignac. Cette même année, Eat Salad forme son premier franchisé.

En 2015, la société Barat Corporate est créée. Par la même occasion, le site internet est lancé afin de proposer la commande en ligne. Les frères Barat développent alors la société en franchise.

En août 2015, le premier restaurant franchisé en rue piétonne et en service continu ouvre ses portes à Bordeaux, rue Saint-Rémi.

En 2016, cinq Eat Salad franchisés ouvrent en France : Toulouse, Nantes, Pessac, Bordeaux Chartrons et Ravezies. Puis quatre en 2017: Le Haillan, Toulouse Balma, Bordeaux Bassins à flot et Stalingrad.

En 2018, Barat Corporate dépose la marque Eat Salad à l'international et ouvre six Eat Salad en franchise : Lille, Bordeaux Victoire, Tours, Nantes, Anglet, Sainte-Eulalie et un Eat Salad en succursale à Paris Grands Boulevards.

En 2019, Eat Salad développe une nouvelle charte graphique et de nouvelles bornes de commande. L'enseigne ouvre cette année-là neuf Eat Salad en franchise : Bordeaux Belcier, Toulouse Compans, Cannes, Biganos, Brest, Toulouse Labège, Montpellier, Aubagne, Rennes et un Eat Salad en succursale à Lyon Servient.

En 2020, Eat Salad se développe une nouvelle fois en créant un nouveau site et une nouvelle identité plus premium (évolution du design du concept avec l'ouverture du restaurant de Clermont-Ferrand : matériaux haut de gamme, mobilier sur mesure, espaces de travail optimisés, univers graphique premium et esthétisme plus poussé). Par ailleurs, treize Eat Salad en franchise ont ouvert.

En 2021, le siège social déménage à Merignac (proche Haillan Rostand) et Eat School, l'école de formation Eat Salad est créée.

En novembre 2022, la chaîne compte 61 restaurants.

Notes et références

Liens externes 
 

Chaîne de restaurants en France
Entreprise fondée en 2013
Chaîne de restauration rapide ayant son siège en France